Васи́лий Миха́йлович Иванчу́к (; род. 18 марта 1969 года, город Копычинцы, Тернопольская область) — советский и украинский шахматист, гроссмейстер (1988), один из сильнейших шахматистов мира на протяжении 1990-х, 2000-х и 2010-х годов. Победитель Второго командного чемпионата мира в составе команды СССР (1989). Победитель Пятого командного чемпионата мира в составе команды Украины (2001). Чемпион Европы 2004 года, финалист чемпионата мира ФИДЕ 2001—2002 года. Четырёхкратный победитель Всемирных Шахматных Олимпиад: дважды в составе команды СССР (1988, 1990) и дважды в составе команды Украины (2004, 2010). Претендент на мировое шахматное первенство. Чемпион мира по блицу (2007). Чемпион мира по быстрым шахматам ().

В 2010-х годах увлёкся шашками. В 2015 году участвовал в своём первом международном турнире по международным шашкам — Heerhugowaard Open 2015, где играло 25 международных гроссмейстеров. В 2016 году играл на чемпионате Европы.

Биография 
Отец Иванчука — юрист, мать — учитель физики. Играть в шахматы Василий начал с четвёртого класса. Его первым тренером был Олег Калинин, с которым он начал заниматься с 1979 года в Тернопольском шахматном клубе «Авангард». Вторым тренером Иванчука с 1980 года был Михаил Некрасов (Львов).

С 1982 года Василий начал играть на юношеской доске команды Прикарпатского военного округа и к подготовке талантливого юноши подключились Виктор Желяндинов, Владимир Бутурин.

В 1985 году Иванчук выиграл юниорский чемпионат СССР по шахматам и занял третье место в чемпионате Украины. Окончил Львовский государственный институт физической культуры.

В начале 1990-х годов Иванчук становится одним из сильнейших шахматистов мира.
В 1988 и 1990 годах Иванчук, в составе сборной СССР, становился чемпионом шахматных Олимпиад.

С 1991 года Иванчук входит в состав сборной Украины. Вместе с командой Украины, Василий Иванчук выигрывает командный чемпионат мира 2001 года в Ереване и шахматную Олимпиаду 2004 года в Кальвии (Calvià) (Мальорка, Испания). Трижды команда Украины, в которой играл Иванчук, становилась призёром шахматных Олимпиад.

Трижды Василий Иванчук выигрывал супертурниры в Линаресе (Испания): в 1989, 1991 и 1995 годах. Победа в личной встрече с чемпионом мира Гарри Каспаровым и в турнире (Линарес 1991) вписала его имя в реестр сразу двух символических клубов: Михаила Чигорина (23 февраля 1991 г.) и Эугенио Торре (14 марта 1991 г.). В том году его тренировал Леонид Каплун.

В 1989 году Василий Иванчук выиграл турнир в Биле (Швейцария), 1990 — в Тилбурге (Нидерланды), 1991 — в Рейкьявике (Исландия), 1992 — в Дортмунде (Германия), 1994 — в Мюнхене (Германия) и в Новгороде (Россия), 1995 — Хоргене (Horgen) (Швейцария), 1996 — в Вейк-ан-Зее (Нидерланды), 1997 — в Белграде (Югославия), 1998 — в Элисте (Калмыкия, Россия), 2000 — во Львове (Украина) и в Монтекатини Терме (Montecatini Terme) (Италия).

В 2004 году Иванчук победил в чемпионате Европы, который проходил в Анталии (Турция).

В отличном стиле Василий Иванчук победил на Мемориале Капабланки в Гаване (Куба), в мае 2005 года — 9½ очков из 12.

С 16 по 25 января 2002 года в Москве проходил финальный матч на первенство мира по шахматам по версии ФИДЕ. Василий Иванчук играл против другого украинского шахматиста, Руслана Пономарёва. В матче победил Пономарёв со счётом 4½:2½ (+2 −0 =5).

В ноябре 2007 года Иванчук выиграл чемпионат мира по блицу, который проходил в Москве в рамках Мемориала М. Таля.

Василий Иванчук играет в творческие шахматы, обладает глубоким пониманием шахмат и привносит в игру много оригинальных идей, чем он заслужил звание шахматного гения. Среди шахматистов Иванчука называют «Большой Чаки» ().

В 1991 году первой женой Василия Иванчука стала шахматистка Алиса Галлямова, у них есть общий сын Миша, через несколько лет брак распался. В 2007 гроссмейстер женился снова.

На октябрь 2007 в мировом рейтинг-листе Иванчук занимал третью позицию с показателем 2776 (после Вишванатана Ананда и Крамника — если не считать прекратившего выступления Каспарова, формально возглавляющего список).

В 2007 году Иванчук также выиграл сильнейший международный турнир, когда-либо проведённый на территории независимой Украины, в Форосе (18-я категория).

В ноябре 2009 года, проиграв на Кубке мира ФИДЕ шестнадцатилетнему представителю Филиппин Уэсли Со, Иванчук дал эмоциональное интервью, которое можно было расценить как объявление о прекращении шахматной карьеры. Однако позже он распространил открытое письмо, где заявил, что ни в коем случае не собирается бросать шахматы.

В ноябре 2010 года Иванчук в составе сборной Украины становится победителем 39-й шахматной Олимпиады, которая проходила в Ханты-Мансийске (Россия).

Встречаясь в различных соревнованиях с классическим контролем с чемпионом мира Вишванатаном Анандом Иванчук добился над ним превосходства со счетом +1,-0,=11. Этот успех вписал его имя в реестр символического клуба победителей чемпионов мира Ефима Боголюбова.

28 декабря 2016 года Василий Иванчук стал чемпионом мира по быстрым шахматам.
У украинского гроссмейстера было 11 очков из 15 возможных — как и у чемпиона мира по классическим шахматам норвежца Магнуса Карлсена (которого украинец обыграл в принципиальном поединке) и россиянина Александра Грищука. Однако дополнительные показатели принесли Василию Иванчуку звание чемпиона мира и $33000 призовых.

Государственные награды 
 23 августа 2011 года награждён орденом князя Ярослава Мудрого IV степени за значительный личный вклад в становление независимости Украины, утверждение её суверенитета и международного авторитета, заслуги в государствообразующей, социально-экономической, научно-технической, культурно-образовательной деятельности, добросовестное и безупречное служение Украинскому народу.
 Орден князя Ярослава Мудрого V ст. (16 января 2009 года)
 Орден «За заслуги» I ст. (4 ноября 2004 года) — за победу на 36-й Всемирной шахматной Олимпиаде 2004 года в Испании, весомый личный вклад в повышение международного спортивного авторитета Украины
 Орден «За заслуги» II ст. (24 января 2002 года) — за достижение высоких результатов на чемпионате мира по шахматам (г. Москва, 2001—2002 гг), весомый вклад в укрепление международного спортивного авторитета Украины
 Почётный знак отличия Президента Украины (18 декабря 1992 года)
 Знак отличия Президента Украины — юбилейная медаль «20 лет независимости Украины» (19 августа 2011 года)

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Книги 
 Супертурнир в Линаресе, 1992, ISBN 5-8292-0019-8

Примечания

Ссылки 
 Личная карточка Василия Михайловича Иванчука на сайте ФИДЕ
 
 Личная карточка Василия Михайловича Иванчука на сайте 365chess.com (англ.)
 Профиль на сайте FMJD
 Профиль на сайте KNDB
 Профиль на сайте lidraughts.org

 Выступления Василия Михайловича Иванчука на шахматных олимпиадах

 Выступления Василия Михайловича Иванчука на командных чемпионатах мира

 Выступления Василия Михайловича Иванчука на командных чемпионатах Европы

 Интервью с Василием Михайловичем Иванчуком

 Интервью на Кубке мира в ноябре 2009 года

Шахматисты СССР
Шашисты Украины
Шахматисты Украины
Чемпионы Европы по шахматам
Победители шахматных олимпиад
Полные кавалеры украинского ордена «За заслуги»
Игроки «Что? Где? Когда?»
Чемпионы мира по блицу
Чемпионы мира по быстрым шахматам
Спортсмены нескольких видов спорта